Yoshiyuki Takemoto (Kanagawa, 3 oktober 1973) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Yoshiyuki Takemoto speelde tussen 1993 en 2002 voor NKK, Avispa Fukuoka, Tokyo Gas, Fukushima, Mito HollyHock en Sagan Tosu.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer